Bernard Tomic var regerande mästare men deltog det här året i seniorklassen.

Yuki Bhambri vann i finalen över Alexandros-Ferdinandos Georgoudas, 6-3, 6-1.

Seedning

 'Yuki Bhambri (Mästare)
 Julen Urigüen (Semifinal)
 Marin Draganja (Första omgången)
 Pablo Carreno-Busta (Första omgången)
 Julien Obry (Kvartsfinal)
 James Duckworth  (Tredje omgången)
 Adrien Puget (Semifinal)
 Liang-Chi Huang  (Första omgången)

<li> Hiroyasu Ehara (Första omgången)
<li> Francis Casey Alcantara  (Första omgången)
<li> Carlos Boluda  (Andra omgången)
<li> Nikila Scholtz (Första omgången) 
<li> Dino Marcan  (Tredje omgången)
<li> Shuichi Sekiguchi  (Andra omgången)
<li> Cheng-Peng Hsieh  (Kvartsfinal)
<li> Karim-Mohamed Maamoun  (Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Australiska öppna 2009